John Philipps (joueur de cricket) (1808–1876), joueur de cricket anglais 
 John Philipps (décédé en 1629) était un propriétaire et homme politique gallois, 1er baronnet
 John Philipps (vers 1666-1737), était un propriétaire terrien, homme politique et philanthrope gallois, 4ème baronnet 
 John Philipps (c.1701–1764), homme politique jacobite gallois, 6ème baronnet
 John Philipps, 1er vicomte St Davids (1860-1938), homme politique libéral britannique

Notes et références